Kalendář může označovat:
abstraktní systém pro členění času
 Kalendář
 Juliánský kalendář
 Mayský kalendář
 Gregoriánský kalendář
 Židovský kalendář
 Francouzský revoluční kalendář
 Sovětský revoluční kalendář
 Čínský kalendář
 Japonský kalendář
 Islámský kalendář
 Náš letopočet
 Solární kalendář
 Lunární kalendář
 Lunisolární kalendář

praktická realizace systému pro členění času
 Kalendář (předmět)
 Kalendář Google
 Kalendář Pirelli

přehled liturgických dnů v rámci liturgického roku
 Liturgický kalendář
 Český liturgický kalendář

literatura
 Kalendář (literatura) – žánr lidového čtení
 Kalendář historický – dílo Daniela Adama z Veleslavína
 Kalendář – dílo Karla Čapka

přírodní památka
 Kalendář věků